O triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi disputado no dia 16 de setembro em Sydney, na Austrália. O local da disputa foi o Sydney Opera House.

A prova contou com 48 competidoras, sendo que 8 delas abandonaram a prova na disputa de ciclismo.

N/C - não completou

Ligações externas
União Internacional de Triatlo

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000